Фториды — бинарные неорганические соединения со фтором:

 Фториды 
 Фториды азота 
 Фториды ксенона 
 Фториды платины